Nylanderia — род муравьёв подсемейства формицины (Formicinae, Plagiolepidini). Около 130 видов (ранее в составе рода Paratrechina). Встречается практически по всему свету, кроме северных широт (почти космополитное распространение).

Описание 
Мелкие земляные муравьи (длина рабочих 1—4 мм) коричневого или желтовато-бурого цвета. Заднегрудка округлая без проподеальных шипиков. Усики длинные, у самок и рабочих 12-члениковые (у самцов усики состоят из 13 сегментов). Жвалы рабочих с 6-7 зубцами. Нижнечелюстные щупики 6-члениковые, нижнегубные щупики состоят из 4 сегментов. Голени средних и задних ног с апикальными шпорами. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из одного сегмента (петиоль)

Несколько видов стали инвазивными, распространившись далеко за пределы нативного ареала (, , , , ) и оказывая сильное давление на аборигенную фауну. Среди них Бешеный муравей Рэсберри (, ?=N. pubens), способный повреждать электрооборудование и вызывать короткое замыкание.

Известны два ископаемых вида:  из эоцена Европы (Балтийский янтарь) и  из миоцена Центральной Америки (Доминиканский янтарь).

Систематика 
Более 130 современных и 2 ископаемых вида. Впервые род был выделен в 1906 году итальянским мирмекологом профессором Карлом Эмери в качестве подрода в составе Prenolepis. Затем его виды включали в состав большого сборного рода Paratrechina (рассматривая Nylanderia или подродом или полным синонимом). Однако, проведённые недавно молекулярно-генетические и морфологические исследования, показали необходимость разделения Paratrechina.

Таксономия усложняется тем, что Nylanderia является одним из наиболее часто перехватываемых родов муравьёв в портах по всему миру, и по крайней мере 15 путешествующих по миру инвазивных видов имеют широко распространенные и расширяющиеся ареалы, что затрудняет диагностику на уровне видов. Комплексы трёх видов  (‘bourbonica complex’, ‘fulva complex’, ‘guatemalensis complex’) включают виды, путешествующие по миру.

Классификация 

 Nylanderia amblyops (Forel, 1892)
 Nylanderia amia (Forel, 1913)
 Nylanderia anthracina (Roger, 1863)
 Nylanderia arenivaga (Wheeler, 1905)
 Nylanderia aseta (Forel, 1902)
 Nylanderia assimilis (Jerdon, 1851)
 Nylanderia austroccidua (Trager, 1984)
 Nylanderia birmana (Forel, 1902)
 Nylanderia birmana hodgsoni (Forel, 1902)
 Nylanderia boltoni LaPolla, Hawkes & Fisher, 2011
 Nylanderia bourbonica (Forel, 1886)
 Nylanderia brasiliensis (Mayr, 1862)
 Nylanderia braueri (Mayr, 1868)
 Nylanderia bruesii (Wheeler, 1903)
 Nylanderia burgesi (Trager, 1984)
 Nylanderia caeciliae (Forel, 1899)
 Nylanderia clandestina (Mayr, 1870)
 Nylanderia colchica (Pisarski, 1960)
 Nylanderia comorensis (Forel, 1907)
 Nylanderia concinna (Trager, 1984)
 Nylanderia darlingtoni Wheeler, 1936
 Nylanderia dichroa Wheeler, 1934
 Nylanderia dispar (Forel, 1909)
 Nylanderia docilis (Forel, 1908)
 Nylanderia dodo (Donisthorpe, 1946)
 Nylanderia dugasi (Forel, 1911)
 Nylanderia faisonensis (Forel, 1922)
 Nylanderia flavipes (Smith, 1874)
 Nylanderia formosae (Forel, 1912)
 Nylanderia fulva (Mayr, 1862)
 Nylanderia glabrior (Forel, 1902)
 Nylanderia goeldii (Forel, 1912)
 Nylanderia gracilis (Forel, 1892)
 Nylanderia guanyin (Terayama, 2009)
 Nylanderia guatemalensis (Forel, 1885)
 Nylanderia gulinensis (Zhang & Zheng, 2002)
 Nylanderia helleri (Viehmeyer, 1914)
 Nylanderia hubrechti (Emery, 1922)
 Nylanderia humbloti (Forel, 1891)
 Nylanderia hystrix (Trager, 1984)
 Nylanderia impolita LaPolla, Hawkes & Fisher, 2011
 Nylanderia incallida (Santschi, 1915)
 Nylanderia indica (Forel, 1894)
 Nylanderia integera (Zhou, 2001)
 Nylanderia jaegerskioeldi (Mayr, 1904)
 Nylanderia johannae (Forel, 1912)
 Nylanderia kraepelini (Forel, 1905)
 Nylanderia laevigata (MacKay, 1998)
 Nylanderia lepida (Santschi, 1915)
 Nylanderia lietzi (Forel, 1908)
 Nylanderia luteafra LaPolla, Hawkes & Fisher, 2011
 Nylanderia madagascarensis (Forel, 1886)
 Nylanderia magnella Kallal & LaPolla, 2012
 Nylanderia manni (Donisthorpe, 1941)
 Nylanderia mendica (Menozzi, 1942)
 Nylanderia mexicana (Forel, 1899)
 Nylanderia microps (Smith, 1937)
 Nylanderia mixta (Forel, 1897)
 Nylanderia myops (Mann, 1920)
 Nylanderia natalensis (Forel, 1915)
 Nylanderia nodifera (Mayr, 1870)
 Nylanderia nubatama (Terayama, 1999)
 Nylanderia nuggeti (Donisthorpe, 1941)
 Nylanderia obscura (Mayr, 1862)
 Nylanderia ogasawarensis (Terayama, 1999)
 Nylanderia opisopthalmia (Zhou & Zheng, 1998)
 Nylanderia otome (Terayama, 1999)
 Nylanderia parvula (Mayr, 1870)
 Nylanderia pearsei Wheeler, 1938
 Nylanderia perminuta (Buckley, 1866)
 Nylanderia phantasma (Trager, 1984)
 Nylanderia picta (Wheeler, 1927)
 Nylanderia pieli (Santschi, 1928)
 Nylanderia pubens (Forel, 1893)
 †Nylanderia pygmaea (Mayr, 1868)
 Nylanderia querna Kallal & LaPolla, 2012
 Nylanderia rosae (Forel, 1902)
 Nylanderia ryukyuensis (Terayama, 1999)
 Nylanderia sakurae (Ito, 1914)
 Nylanderia scintilla LaPolla, Hawkes & Fisher, 2011
 Nylanderia sharpii (Forel, 1899)
 Nylanderia sikorae (Forel, 1892)
 Nylanderia silvestrii (Emery, 1906)
 Nylanderia silvula LaPolla, Hawkes & Fisher, 2011
 Nylanderia simpliciuscula (Emery, 1896)
 Nylanderia sindbadi (Pisarski, 1960)
 Nylanderia smythiesii (Forel, 1894)
 Nylanderia staudingeri (Forel, 1912)
 Nylanderia steeli (Forel, 1910)
 Nylanderia steinheili (Forel, 1893)
 Nylanderia stigmatica (Mann, 1919)
 Nylanderia tasmaniensis (Forel, 1913)
 Nylanderia taylori (Forel, 1894)
 Nylanderia teranishii (Santschi, 1937)
 Nylanderia terricola (Buckley, 1866)
 Nylanderia tjibodana (Karavaiev, 1929)
 Nylanderia tococae (Wheeler & Bequaert, 1929)
 Nylanderia trageri Kallal & LaPolla, 2012
 Nylanderia umbella LaPolla, Hawkes & Fisher, 2011
 Nylanderia usambarica LaPolla, Hawkes & Fisher, 2011
 Nylanderia vaga (Forel, 1901)
 Nylanderia vagabunda (Motschoulsky, 1863)
 †Nylanderia vetula LaPolla & Dlussky, 2010
 Nylanderia vitiensis (Mann, 1921)
 Nylanderia vividula (Nylander, 1846)
 Nylanderia waelbroecki (Emery, 1899)
 Nylanderia wojciki (Trager, 1984)
 Nylanderia yaeyamensis (Terayama, 1999)
 Nylanderia yambaru (Terayama, 1999)
 Nylanderia yerburyi (Forel, 1894)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Formicinae
Формицины
Роды муравьёв
Таксоны, описанные Карлом Эмери